Николай Тучков: Тучков, Николай Алексеевич 1-й (1761—1812) — генерал-лейтенант российской армии, командир пехотного корпуса.
 Тучков, Николай Николаевич (1869—1928) — земский деятель, депутат Государственной думы Российской империи.